Pierre Marsan ist der Name folgender Personen:

* Pierre Marsan (Politiker) (* 1948), kanadischer Politiker
 Pierre Marsan (Sportschütze) (1916–??), monegassischer Sportschütze

Siehe auch:
 Pedro de Marsan († 1163); Sohn von Loup Aner of Marsan; Ehemann von Beatrix II. von Bigorra